

Cinema 
 Chrysalis – film del 2007 diretto da Julien Leclercq
 Chrysalis – film del 2008 diretto da Tony Baez Milan
 Chrysalis – film del 2014 diretto da John Klein

Musica 
 Chrysalis Records – etichetta discografica indipendente britannica fondata nel 1969
 Chrysalis – album discografico del 2000 della cantante indonesiana Anggun

Televisione 
 Chrysalis – cortometraggio documentario televisivo del 2002 diretto da Olivier Megaton
 Chrysalis – serie televisiva statunitense del 2020